José Castro puede referirse a:

Personas 

 José Antonio Castro (1808-1860), político mexicano y último gobernador hispano de Alta California.
 José Castro (1971-), diseñador español.
 José Castro Álvarez (1932-), político español.
 José Castro Aragón (1947-), juez español.
 José Castro Mena (2001-), futbolista chileno.
 José Gabriel Antonio Castro, militar español de los siglos XVIII y XIX.
 José Guillermo Castro Castro (1926-2017), político, escritor, ganadero, y agricultor colombiano.
 José Santos Castro González (1983-), un político colombiano.
 José de Castro y Orozco (1808-1869), escritor y político español.